Pierwszy rząd Walerego Sławka – rok 1930
 Drugi rząd Walerego Sławka – lata 1930-1931
 Trzeci rząd Walerego Sławka – rok 1935